Afton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Afton (Iowa)
Afton (Minnesota)
Afton (New York)
Afton (Oklahoma)
Afton (Wyoming)